Sothen ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns-Christoph Becker von Sothen (1916–1980), deutscher Diplomat

 Julius Karl von Sothen (1830–1909), hannoverscher Hauptmann, später königlich preußischer Generalmajor

Sothen ist ein altes Duderstädter Patriziergeschlecht